Indipendenza dell'Estonia dall'Unione Sovietica del 1920, a seguito della Guerra di indipendenza estone
 Indipendenza dall'Estonia dall'Unione Sovietica del 1991, a seguito del crollo dell'Unione Sovietica